Schallerhof ist der Name folgender Orte:

 Schallerhof (Kupferberg), Ortsteil der Stadt Kupferberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schallerhof (Pfullendorf), Ortsteil der Stadt Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg